Coates kan som auktorsnamn betyda:

 John D. Coates
 F. Coates
 Kathryn Coates, marinbiolog

Robotskapade auktorsförkortningar